Семейный — значения:

 Семейный — хутор, Ракитянский район, Белгородская область

См. также 
 Семейный фильм